Даль (Dahl) — прізвище південногерманського, зокрема німецького, нідерландського, а також північногерманського (шведського, данського) походження. Походить від середньо-нижньогерманського слова Dal або давньоскандинавського Darl, що означає «долина».

Вважають, що перші Далі в Російській імперії, у тому числі в Україні були з роду прусських меннонітів.

Персоналії

Прізвище 
 Андерс Даль (1751—1789) — шведський ботанік
 Герман фон Даль — російський митник.
 Даль Володимир Іванович (1801—1872) — відомий лексикограф і автор «Великого Тлумачного словника російської мови».
 Даль Лев Володимирович — російський архітектор, збудував у Нижньому Новгороді Собор Александра Невського до 1880 року. Син Володимира Івановича Даля.
 Даль Михайло Костянтинович (1901—1984) — лікар, заслужений діяч науки України, правнук Володимира Івановича Даля
 Даль Олег Іванович (1941—1981) — актор театру і кіно, далекий родич Володимира Івановича Даля.
 Естен Даль — шведський лінгвіст.
 Міхаель Даль (1656 / 1659—1743) — шведський художник-портретист.
 Уве Даль (1862—1940) — норвезький ботанік.

Топоніми

Даль (Ду) () — муніципалітет у регіоні Франш-Конте.

Інше 
 Даль (літера)
 Дал

Примітки 

Німецькі прізвища
Шведські прізвища